Kelurahan Karanganyar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,60, long 110,95), 
 Kelurahan Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,63, long 109,57), 
 Kelurahan Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,34, long 108,33), 
 Kelurahan Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,92, long 107,60), 
 Kelurahan Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,96, long 110,34), 
 Kelurahan Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jakarta), 
 Kelurahan Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,02, long 110,43), 
 Kelurahan Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar